{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57501) - || 2001 SE250 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57502) - || 2001 SK252 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57503) - || 2001 ST252 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (57504) - || 2001 SL265 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57505) - || 2001 SK266 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57506) - || 2001 SK268 ||25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57507) - || 2001 SM268 ||26 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57508) - || 2001 SN270 ||27 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (57509) - || 2001 SY270 ||16 september 2001 || NEAT
|-
| (57510) - || 2001 SG280 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (57511) - || 2001 ST280 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (57512) - || 2001 SL281 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (57513) - || 2001 SS281 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (57514) - || 2001 SU281 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (57515) - || 2001 SX281 ||22 september 2001 || LONEOS
|-
| (57516) - || 2001 SZ281 ||22 september 2001 || LONEOS
|-
| (57517) - || 2001 SV285 ||28 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (57518) - || 2001 SB286 ||28 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (57519) - || 2001 SV287 ||27 september 2001 || NEAT
|-
| (57520) - || 2001 SB289 ||22 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57521) - || 2001 SD289 ||23 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57522) - || 2001 SR290 ||25 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57523) - || 2001 ST290 ||25 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57524) - || 2001 SX291 ||17 september 2001 || LONEOS
|-
| (57525) - || 2001 SC316 ||25 september 2001 || LINEAR
|-
| (57526) - || 2001 SD316 ||25 september 2001 || LINEAR
|-
| (57527) - || 2001 SN316 ||25 september 2001 || LINEAR
|-
| (57528) - || 2001 SM343 ||22 september 2001 || NEAT
|-
| (57529) - || 2001 SX344 ||23 september 2001 || NEAT
|-
| (57530) - || 2001 SZ345 ||23 september 2001 || LONEOS
|-
| (57531) - || 2001 SL346 ||25 september 2001 || LINEAR
|-
| (57532) - || 2001 TA || 3 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57533) - || 2001 TT2 ||6 oktober 2001 || NEAT
|-
| (57534) - || 2001 TP8 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57535) - || 2001 TN9 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57536) - || 2001 TA13 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57537) - || 2001 TQ13 ||11 oktober 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57538) - || 2001 TW13 ||12 oktober 2001 || G. Hug
|-
| (57539) - || 2001 TU17 ||14 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57540) - || 2001 TE18 ||14 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57541) - || 2001 TV18 ||11 oktober 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57542) - || 2001 TW18 ||15 oktober 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57543) - || 2001 TZ19 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57544) - || 2001 TL20 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57545) - || 2001 TG21 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57546) - || 2001 TO21 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57547) - || 2001 TV21 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57548) - || 2001 TU22 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57549) - || 2001 TE28 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57550) - || 2001 TQ28 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57551) - || 2001 TE29 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57552) - || 2001 TM31 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57553) - || 2001 TP34 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57554) - || 2001 TS36 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57555) - || 2001 TM37 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57556) - || 2001 TO38 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57557) - || 2001 TH39 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57558) - || 2001 TA46 ||9 oktober 2001 || Spacewatch
|-
| (57559) - || 2001 TY46 ||15 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57560) - || 2001 TB47 ||15 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57561) - || 2001 TA48 ||14 oktober 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (57562) - || 2001 TS48 ||15 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57563) - || 2001 TT49 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57564) - || 2001 TV49 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57565) - || 2001 TB52 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57566) - || 2001 TU54 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57567) - || 2001 TS56 ||14 oktober 2001 || Needville
|-
| (57568) - || 2001 TR57 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57569) - || 2001 TE60 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57570) - || 2001 TO61 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57571) - || 2001 TR61 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57572) - || 2001 TY63 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57573) - || 2001 TD65 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57574) - || 2001 TF66 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57575) - || 2001 TT66 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57576) - || 2001 TV66 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57577) - || 2001 TY66 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57578) - || 2001 TC67 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57579) - || 2001 TD67 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57580) - || 2001 TF67 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57581) - || 2001 TH67 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57582) - || 2001 TP67 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57583) - || 2001 TZ67 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57584) - || 2001 TO68 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57585) - || 2001 TG70 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57586) - || 2001 TA71 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57587) - || 2001 TZ73 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57588) - || 2001 TB74 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57589) - || 2001 TH74 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57590) - || 2001 TJ76 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57591) - || 2001 TM76 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57592) - || 2001 TB77 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57593) - || 2001 TF77 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57594) - || 2001 TQ78 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57595) - || 2001 TV78 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57596) - || 2001 TD81 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57597) - || 2001 TU88 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57598) - || 2001 TZ95 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57599) - || 2001 TK96 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (57600) - || 2001 TM96 ||14 oktober 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten